Antti Laaksonen (né en 1973), joueur de hockey sur glace finlandais
 Henri Laaksonen (né en 1992), joueur de tennis suisse
 Pentti Laaksonen (1929-2005), joueur de basket-ball finlandais
 Tuula Kallioniemi (née Laaksonen en 1951), écrivain finlandais
 Emma Terho (née Laaksonen en 1981), joueuse de hockey sur glace finlandaise
 Tom of Finland, de son vrai nom Touko Valio Laaksonen (1920-1991), dessinateur et peintre finlandais